Тит Флавий Клемент (; * 63; † 95, Древен Рим) e сенатор на Римската империя през 1 век, римски консул 95 г., член на Флавиевата династия и християнски светец.

Биография 
Клемент е син на Арецина и Тит Флавий Сабин (суфектконсул 69 г.) и брат на Тит Флавий Сабин (консул 82 г.). Той е племенник на император Веспасиан и втори братовчед на императорите Домициан и Тит.

Клемент се жени за Флавия Домицила, внучка на Веспасиан, и има седем деца, от които двама сина са определени от Домициан, чрез осиновяването им през 95 г., за негови наследници на трона и ги преименува на Веспасиан Младши и Домициан Младши и им дава за възпитател Квинтилиан.

През 95 г. Клемент е консул заедно с император Домициан. През май е екзекутиран, вероятно поради това че симпатизира на християните.

Флавий Клемент е светец в Римокатолическата и Православната църква и се чества на 22 юни. Съпругата му Флавия Домицила е също светица и се чества на 7 май.

Източници 
 BBKL, Тит Флавий Клеменс
 Светоний, Life of Domitian, 15

Външни препратки 
 San Flavio Clemente in Santi, beati e testimoni, Enciclopedia dei santi, santiebeati.it.

Флавиева династия
Флавии
Имперски римски консули
Християнски мъченици от Римската епоха
Италиански римокатолически светци
Православни светци